

Codici
 C4 – codice vettore IATA della Zimex Aviation (Svizzera)
 C-4 – designazione degli aerei USA per Grumman C-4 Academe

Medicina 
 C4 – quarta vertebra cervicale
 C4 – quarto nervo spinale cervicale
 C4 – uno dei componenti del sistema del complemento

Musica 
 C4 – accordo musicale di Do sospeso secondo la notazione inglese
 C4 o C4 – nota corrispondente, secondo la notazione inglese, al cosiddetto Do centrale (quello compreso fra i due pentagrammi del pianoforte)

Sport 
 C4 – Pinne in carbonio, di costruzione italiana, per immersione in apnea

Altro
 piante C4 – tipo di metabolismo di fissazione del carbonio nella fotosintesi
 C-4 – tipo di esplosivo al plastico
 C-4 – mossa finale del wrestler Paul Birchall
 C4 – formato delle buste che si adatta al formato A4 dei fogli di carta
 C4 – comprensorio dell'Alta Valsugana della provincia autonoma di Trento (Italia)
 C4 – standard IEC di connettore
 Chevrolet Corvette C4 – automobile della quarta generazione della Chevrolet Corvette
 Citroën C4 – automobile della Citroën
 C4 – tomba dell'antico Egitto